L'épigénèse (du préfixe epí-, « sur », et du suffixe -genesis, « création ») est une notion utilisée dans plusieurs domaines.

En biologie du développement, l’épigenèse est une théorie qui stipule qu'un embryon se développe en devenant de plus en plus complexe. Elle est historiquement opposée à la théorie de la préformation (Théodore et Schwann, 1839) qui voit l'embryon comme un être vivant « miniature » où tous les organes sont déjà présents. Aristote, qui la préfère à la préformation, la mentionne dans son Traité de la génération. Pourtant, la préformation est la théorie dominante jusqu'à la fin du . Un débat opposera alors Wolff, Maupertuis ou Buffon, partisans de l'épigénèse, à Bonnet ou Spallanzani, partisans de la préformation. De nos jours, toutes les observations confirment l'épigénèse.

En géologie, l'épigenèse désigne le phénomène qui permet le changement de nature chimique des minéraux.

En philosophie, l' désigne une théorie ésotérique et cosmologique.

Embryologie